Гоманько́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Гоманьков, Алексей Владимирович (род. 1953) — советский и российский палеонтолог.
 Гоманьков, Николай Владимирович (псевдоним: Николай Байтов, род. 1951) — российский поэт; прозаик, бук-артист.

См. также